Dew ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Dew (1909–1972), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 John Dew (* 1944), britischer Regisseur und Intendant
 John Anthony Dew (* 1950), britischer Diplomat
 John Atcherley Dew (* 1948), Erzbischof von Wellington
 Martin Dew (* 1958), englischer Badmintonspieler
 William W. Dew Jr. (1935–2010), US-amerikanischer Bischof

DEW steht als Abkürzung für:
 Dampfeisenbahn Weserbergland, ein Museumseisenbahn-Verein, Sitz in Rinteln
 Deutsche Edelstahlwerke AG, ein (Edel-)Stahlproduzent, der von 1927 bis 1974 existierte
 Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel, ein (Edel-)Stahlproduzent, der als Fusion verschiedener älterer Standorte 2007 gegründet wurde
 Deutsches Erholungswerk e.V., ein Betreiber von Feriendörfern, wo kinderreichen Familien ein erschwinglicher Urlaub angeboten wird
 DEW (Automarke), eine Automarke der Zschopauer Motorenwerke
 Directed Energy Weapon, Waffensysteme, die mit gebündelter Energie militärische Ziele vertreiben, paralysieren, schädigen oder vernichten
 Distant Early Warning Line, ein US-amerikanisches Frühwarnsystem aus der Zeit des Kalten Krieges
 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung, ein deutsches Energie- und Wasserversorgungsunternehmen

im NRHP gelistete Objekte:
 Dew Barn, in Zion, South Carolina, ID-Nr. 84003818
 Dew Drop Inn, in Mountain View, Arkansas, ID-Nr. 85002231
 Dew Drop Social and Benevolent Hall, in Mandeville, Louisiana, ID-Nr. 00001145
 Dew House, in Nelsonville, Ohio, ID-Nr. 78002006

Abkürzung